Major József egri kanonok
Major József (1779–1830) lelkész
Major József (1979) triatlonista